Рај има више значења:
 Рај
 Рај (Аризона)
 Рај (Арканзас)
 Рај (Њујорк)
 Рај (Колорадо)
 Рај (Иран)
 Рај (филм)
 Paraíso (бразилска теленовела)